Název Nový potok má více vodních toků:

 Nový potok (přítok Bukové) – levostranný přítok Bukové v okrese Příbram
 Nový potok (přítok Hornádu) – pravostranný přítok Hornádu na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Nový potok (přítok Janovického potoka) – levostranný přítok Janovického potoka v okrese Benešov
 Nový potok (přítok Javorinky) – pravostranný přítok Javorinky na Slovensku v okrese Poprad
 Nový potok (přítok Libochovky) – pravostranný přítok Libochovky v okrese Žďár nad Sázavou
 Nový potok (přítok Třebovky) – levostranný přítok Třebovky v okrese Svitavy